La Coppa del Generalissimo 1950 è stata la 14ª Coppa del Generalissimo di pallacanestro maschile.

Tabellone

Finale

Collegamenti esterni 
 

Pallacanestro nel 1950
Coppa del Re di pallacanestro maschile
Competizioni sportive a Barcellona